Кубок маршала Тито 1961/1962 () — 15-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1961/1962
Спорт в Югославии в 1961 году
Спорт в Югославии в 1962 году
Югославия